Дуло:
 Дуло — выходное отверстие ствола огнестрельного оружия
 Дуло — правящая династия в Великой Болгарии
 Дуло — башня Симонова монастыря
«Дуло»  — песня российского рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна, выпущенная 7 мая 2021 года в качестве сингла и являющейся рекламой компьютерной игры War Thunder.

См. также 
 Дулло
 Дул
 Дулов
 Дуловы
 Дулово (значения)